Коронаві́русна хворо́ба 2019 у Га́ні — розповсюдження пандемії коронавірусу територією Гани.

Про виявлення перших двох випадків коронавірусної хвороби на території Гани було заявлено 12 березня 2020 року.

Станом на 9 квітня 2020 року у країні 313 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. 6 людей померло.

Хронологія 

12 березня 2020 року міністр охорони здоров'я Гани Кваку Агьеман-Ману на екстернному брифінгу заявив про виявлення перших двох випадків COVID-19 у країні. Один випадок — це старший офіцер посольства Норвегії у Гані, який повернувся з Норвегії, а інший — співробітник офісів ООН у Гані, який повернувся з Туреччини.

13 березня у Гані підтвердили 2 нових випадки інфікування, кількість хворих на коронавірус у країні сягнула 4 людей.

14 березня було зареєстровано ще 2 нових випадки, кількість хворих на коронавірус у Гані сягнула 6 людей.

Примітки 

Гана
2020 у Гані
2021 у Гані
2022 у Гані
Суспільство Гани
2023 у Гані